Ruta 34 steht für
 eine Fernstraße in Argentinien, siehe Ruta Nacional 34
 eine Fernstraße in Bolivien, siehe Ruta 34 (Bolivien)